Rudolf Adriaan van Sandick (1855-1933) - ingenieur en hoofdredacteur
 Rudolf Adriaan van Sandick (1908-1981) - Nederlands burgemeester